Het ATP-toernooi van Kitzbühel 1999 (met de officiële naam Generali Open 1999) werd van 26 juli tot en met 1 augustus gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel